26. sezon Deutsche Eishockey Liga rozgrywany na przełomie 2019 i 2020 roku jako 62. sezon rozgrywek o mistrzostwo Niemiec w hokeju na lodzie. W rozgrywkach brało udział te same 14 zespołów, które występowały w poprzednim sezonie. Według zamierzeń był to ostatni sezon, w którym żadna z drużyn nie spadła z ligi. Od kolejnego sezonu liga miała nowe logo, które zostało zaprezentowane 1 maja 2019 roku.

Obrońcą tytułu była drużyna Adler Mannheim, która w finale poprzedniej edycji pokonała EHC Red Bull Monachium 4:1.

Decyzją z 10 marca 2020 sezon z powodu epidemii koronawirusa został zakończony przedwcześnie i nie został wyłoniony mistrz Niemiec w tej edycji.

Sezon zasadniczy 
W sezonie zasadniczym wystąpi 14 zespołów, które rozegrają 52 kolejki spotkań. Sześć najlepszych drużyn zapewni sobie awans do rundy playoff, w której  będą walczyć o mistrzostwo Niemiec. Drużyny z miejsc 7-10 rywalizują w rundzie kwalifikacyjnej do play-off w systemem Best-of-Three-Serien. Dwie najlepsze drużyny dołączą do sześciu najlepszych drużyn sezonu zasadniczego i razem z nimi przystąpią do ćwierćfinałów. Najsłabsze cztery zespoły zakończą rywalizację po ostatniej kolejce sezonu zasadniczego.

Za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry drużyna będzie otrzymywała 3 punkty. W przypadku remisu będzie rozegrana pięciominutowa dogrywka, w której wystąpi po czterech hokeistów. Zwycięzca otrzymywa 2 punkty, a pokonany 1 punkt.
 Tabela

Legenda:
       = drużyny zapewniające sobie awans do playoff,       = drużyny zapewniające sobie awans do baraży playoff,       = drużyny kończące sezon

Faza play-off 
 Runda kwalifikacyjna

Przypisy

Bibliografia 
 

Deutsche Eishockey Liga
2019 w hokeju na lodzie
2020 w hokeju na lodzie
2019 w Niemczech
2020 w Niemczech